Но́а Да́лтон Дэ́нби (; род. 24 апреля 1974 года в Гуэлфе, Онтарио, Канада) — канадский актёр.

Биография, карьера 
Родился в 1974 году в Гуэлфе (штат Онтарио); один из сыновей известного канадского художника Кена Дэнби. После окончания средней школы поступил в Гуэлфский университет, а вскоре продолжил обучение в театральном колледже Рьерсон. В начале 2000-х Ноа уехал из родного города, после чего начал карьеру актёра.

Получил наибольшую популярность благодаря роли в телесериале «Крепкий орешек Джейн», а также ролям в кинофильмах «Смокинг» и «Риддик». Актёр также стал известен после съёмок в фильме «Книга мормонов», где он снялся в главной роли пророка Нефия.

С 2008 по 2009 был женат на фотомодели и актрисе Кристанне Локен, с которой он познакомился на съёмках «Крепкого орешка Джейн». До брака пара была в отношениях около двух лет. После совершения Локен каминг-аута и начала её отношений с новой партнёршей брак распался.

Избранная фильмография

Фильмы 
 «Смокинг» (2002)
 «Книга мормонов» (2003)
 «Дарфур: Хроники объявленной смерти» (2009)
 «Риддик» (2013)

Телесериалы 
 «Звёздные врата: SG-1» (2004—2007)
 «Крепкий орешек Джейн» (2007)
 «Горячая точка» (2010)
 «Точка разлома» (2010)
 «Вызов» (2013)
 «Укушенная» (2014)

Факты 
 Ноа Дэнби сыграл Самсона () во внутриигровом ролике видеоигры «Need for Speed: Carbon».

Примечания 

Комментарии

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Noah Danby: From Queer To Seer — Affirmation